Single numer jeden w roku 2009 (USA)
 Single numer jeden w roku 2009 (Japonia)

Zobacz też